Grójec (district), een district in de Poolse provincie Mazovië
 Grójec (gemeente), een stad- en landgemeente in dit district
 Grójec (stad), een stad in deze gemeente